Víctor Fernández Braulio (1960-), un exfutbolista i actual entrenador de futbol aragonès.
 Víctor Fernández Freixanes (1951-), un escriptor gallec, periodista, editor i professor d'universitat.